Гу́став Ви́зер (; 24 июня 1898 — 1960) — австрийский футболист и футбольный тренер. Наиболее известен как игрок австрийских клубов «Рапид» и «Аустрия», в составе которых стал семикратным чемпионом Австрии.

Клубная карьера

Карьера в сборной

Тренерская карьера

Достижения

В качестве игрока 
 Чемпион Австрии (7): 1915/16, 1916/17, 1918/19, 1919/20, 1920/21, 1923/24, 1925/26
 Обладатель Кубка Австрии (4): 1918/19, 1919/20, 1924/25, 1925/26
 Лучший бомбардир чемпионата Австрии (3): 1924, 1925, 1926

В качестве тренера 
 Чемпион Польши (2): 1933/34, 1934/35

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Rapid.iam.at 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Футбольные тренеры Австрии
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Вюрцбургер Киккерс»
Тренеры ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Тренеры ФК «Женесс» Эш
Тренеры ФК «Легия»
Тренеры ФК «Рух» Хожув
Тренеры ФК «Шальке 04»